Monte Corno – montagna delle Alpi Graie
 Corno Grande – montagna più alta del Gran Sasso
 Monte Corno Battisti – cima delle Piccole Dolomiti
 Monte Corno – montagna in Alto Adige
 Parco naturale Monte Corno – parco naturale in provincia di Bolzano
 Monte Corno – montagna dell'Altopiano dei Sette Comuni
 Monte Corno – cima del Gruppo del Monte Catria
 Monte Corno – rilievo dei monti Reatini